«Бли́жний круг» (другое название «У́зкий круг») — художественный фильм режиссёра Андрея Кончаловского (1991).

Премьера в Москве состоялась 07 ноября 1992 г. в МДМ.

Сюжет 
Фильм рассказывает историю одного человека — Ивана Саньшина, который был киномехаником Сталина. Он работал на Сталина с 1939 года и до смерти вождя. Основные действующие лица — сам Иван, его жена Анастасия и соседка, еврейская девушка Катя. Родителей Кати репрессировали, и она оказалась привязанной к Анастасии.

В судьбе Ивана Саньшина происходит настоящая трагедия — его жена становится любовницей Берии и далее её судьба несколько туманна. Примерно через год она возвращается к Ивану беременной и кончает жизнь самоубийством. Иван же, несмотря на это, остаётся преданным режиму и Сталину лично. Его сосед Бартнев с горечью замечает, что именно благодаря таким наивным и добрым людям держится тоталитарный режим, основанный на культе личности.

Прототип главного героя 
Прототипом главного героя фильма, киномеханика Ивана Саньшина послужил реальный человек, Александр Сергеевич Ганьшин — киномеханик, отвечавший за показы фильмов для первых лиц государства в кремлёвском кинозале с 1939 до 1980-х годов. Рабочее название фильма — «Киномеханик Сталина».

В ролях 
 Том Халс — Иван Саньшин (озвучивает Евгений Миронов)
 Лолита Давидович — Анастасия, жена Ивана Саньшина (озвучивает Елена Дробышева)
 Александр Збруев — Сталин
 Боб Хоскинс — Берия (озвучивает Андрей Кончаловский)
 Виктор Уральский — Калинин
 Михаил Кононов — Ворошилов (озвучивает Рудольф Панков)
 Виктор Балабанов — Молотов
 Илья Чанбуданов — Каганович
 Валентин Червяков — Маленков
 Виктор Тардян — Микоян
 Олег Табаков — Власик Александр Феклистов — Большаков Фёдор Шаляпин-младший — профессор Бартнев (озвучивает Юрий Яковлев)
 Бесс Мейер — Катя (17 лет) (озвучивает Нина Тобилевич)
 Мария Баранова — Катя (6 лет) Мария Виноградова — Федосья Евдокия Германова — воспитательница в детдоме Ирина Купченко — директриса Владимир Кулешов — полковник Щелкасов Всеволод Ларионов — генерал Румянцев Владимир Стеклов — Хрусталёв Александр Филиппенко — майор Хитров (озвучивает Борис Быстров)
 Александр Пашутин — комендант поезда Сергей Арцибашев — офицер Берии Александр Сирин — Воронкин Любовь Матюшина — Соня Губельман Александр Гарин — Василий Морда Владимир Епископосян — охранник Берии Елена Борзунова — лейтенант Попова Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Андрей Кончаловский, Анатолий Усов
 Режиссёр: Андрей Кончаловский
 Оператор: Эннио Гуарньери
 Художники-постановщики: Владимир Мурзин, Джони Джованьони
 Композиторы: Эдуард Артемьев, Дмитрий Атовмян
 Запись музыки: Владимир Виноградов

 Оценки фильма 
Пётр Вайль, отмечая, что Сталин в исполнении Александра Збруева несколько ходулен, добавляет: «Впрочем, с этой ролью никто не справлялся, начиная с Гелавани.» Далее П. Вайль говорит, что А. Кончаловский снял фильм о «страшном, тлетворном воздействии сталинизма. Не о зверствах, а именно о растлении душ.» Однако автор считает, что режиссёр не справился с изображением общепсихологической достоверности персонажей: «Эволюция героев киномеханика Саньшина и его жены Насти происходит очень уж упрощённо. И тут нельзя отделаться от мысли, что либо режиссёр не хотел утончать и, стало быть, усложнять проблему, в расчёте на менее подготовленного, в первую очередь, эмоционально, западного, американского, зрителя, либо Кончаловский сам существенно изменился и этих тонкостей сталинистского двоемыслия не ощущает.''»

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1991 года
Фильмы:Персонаж:Иосиф Сталин
Фильмы:Персонаж:Клим Ворошилов
Фильмы:Персонаж:Лаврентий Берия
Фильмы:Персонаж:Вячеслав Молотов
Фильмы:Персонаж:Анастас Микоян
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1991 года
Фильмы:Персонаж:Михаил Калинин
Фильмы студии «Мосфильм»
Смерть и похороны Иосифа Сталина в кино
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях